Îles Sous-le-Vent, archipel de la Polynésie française ;
 Îles hawaïennes sous le vent, archipel américain d’Hawaï ;
 Îles Sous-le-Vent, archipel des Antilles ;
 Îles Sous-le-Vent, archipel du Cap-Vert.